Anders Pettersson kan avse:

Anders Pettersson (skarprättare) (1800-tal)
Anders Pettersson i Sibbarp (1826–1883), svensk lantbrukare och riksdagsman
Anders Pettersson (1841–1898), svensk violinist och tonsättare
Anders Pettersson (1818–1889), svensk byggmästare från Värsås
Anders Petterson (född 1843), svensk byggmästare från Östra Ämterviks socken
Anders Pettersson (1871-1962), svensk byggmästare från Svedala
Anders Pettersson i Dahl (1888–1965), svensk riksdagsman
Anders Pettersson (keyboardist) i dansbandet Lasse Stefanz
Anders Pettersson (saxofonist) i Hela Huset Skakar
Anders Pettersson (kampsportare), Shorinji Kempoutövare.

Se även 
 Anders Petersson